Семмі — американський автор-пісенник — поет та музикант
 Томмі Семмі — папуаський футболіст
 Семмі в Сибіру — американська короткометражна кінокомедія режисера Хела Роача 1919 року.